Ла Каса Колорада има више значења:

 Ла Каса Колорада (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Каса Колорада, Ла Пуертиља (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Каса Колорада (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Каса Колорада (Рајон), насеље у савезној држави Сонора у Мексику